Geschlechtsleben steht für

 Sex
 Erotik

Siehe auch
 Sexualität